Philpott steht für:

 Philpott (Virginia), Ort im Henry County

Philpott ist der Familienname folgender Personen:
 Harvey Cloyd Philpott (1909–1961), US-amerikanischer Politiker, Vizegouverneur von North Carolina
 Jane Philpott (* 1960), kanadische Medizinerin und Politikerin

Siehe auch:
 Phillpott
 Phillpotts
 Philpot